HF, Hf eller hf kan avse: 

 HF – radiofrekvenser mellan 3 MHz och 30 MHz, se hög frekvens
 HF – felaktigt för den högfrekventa radiosignalen, se kortvåg 
 Hf – symbolen för grundämnet hafnium
 HF – kemisk formel för vätefluorid
 HF – IATA:s kod för flygbolaget Hapagfly